Amplexus (dier), de paargreep van amfibieën
Amplexus (platenlabel), een Italiaans platenlabel